The Shooting Star – film del 1917 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company
 The Shooting Star – film del 1924 diretto da Edward Laemmle